Сидамо:

 Сидамо — группа народов, проживающих на юго-западе Эфиопии говорящих на языке сидамо.
 Сидамо — кушитский язык народа сидамо, распространённый в юго-западном регионе Эфиопии.